Het tennistoernooi US Open werd in 1992 bij de vrouwen voor de 106e keer gehouden. De als eerste geplaatste Joegoslavische Monica Seles won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de Spaanse Arantxa Sánchez Vicario met 6-3 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Monica Seles (winnares)
  Steffi Graf (kwartfinale)
  Martina Navrátilová (tweede ronde)
  Gabriela Sabatini (kwartfinale)
  Arantxa Sánchez Vicario (finale)
  Jennifer Capriati (derde ronde)
  Mary Joe Fernandez (halve finale)
  Conchita Martínez (eerste ronde)

  Manuela Maleeva-Fragnière (halve finale)
  Jana Novotná (eerste ronde)
  Anke Huber (eerste ronde)
  Nathalie Tauziat (tweede ronde)
  Helena Suková (vierde ronde)
  Zina Garrison (vierde ronde)
  Katerina Maleeva (derde ronde)
  Mary Pierce (vierde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1992